Rodano puede referirse a:
 Al habitante de Rodas.
 El nombre común de la planta ''Eryngium campestre.
 La localidad italiana de Rodano.
 Al río Ródano.
 Al departamento francés Ródano.